Писандр ():
Персонажи мифов
 Писандр — персонаж «Илиады» Гомера, сын Мемала, мирмидонский воин Ахилла.
 Гипполох и Писандр — персонажи «Илиады» Гомера, троянцы, убитые Агамемноном.
 Писандр — персонаж «Одиссеи» Гомера и «Героид» Овидия, сын Поликтора, жених Пенелопы.
Поэты
Писандр Родосский (VII век до н. э.) — греческий поэт из города Камейр на острове Родос.
  (III век) — греческий поэт из города Ларинда.
Другие
 Писандр (V век до н. э.) — афинский олигарх, участник «переворота Четырёхсот».
 Писандр (IV—III века до н. э.) — спартанский военачальник.

Примечания